Hasenpflug ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hasenpflug (1802–1858), deutscher Maler
 Curt Hasenpflug (1903–1945), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker 
 Henry Hasenpflug (* 1948), deutscher Politiker, Staatssekretär in Sachsen
 Homer Hasenpflug Dubs (1892–1969), britischer Sinologe amerikanischer Herkunft

Siehe auch: Hassenpflug